Román Arrieta Soto (San Carlos, 20 de septiembre de 1980) es un futbolista costarricense que juega como portero

Referencias 

Futbolistas de Costa Rica

https://www.crhoy.com/nacionales/quien-es-roman-arrieta-portero-detenido-por-ligamen-narco/¿Quién es Román Arrieta? Portero detenido por ligamen narco